Пролёт — многозначное слово, означающее:
 Пролёт — свободное открытое пространство между чем-нибудь.
 Пролёт — свободное пространство в лестничной клетке многоэтажного здания.
 Пролёт — расстояние между двумя рядами колонн или опорных конструкций, на которые опираются фермы крыши здания или балки мостовых переходов.
 «Пролёт» — название металлического подводного моста (парка) находившегося на оснащении инженерных войск ВС СССР.
 «Пролёт» — приключенческий фильм режиссёра Хауарда Зиффа, США, 97 минут, 1973.

Примечания